Прото-онкоген RET () – білок, який кодується геном RET, розташованим у людини на довгому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 114 амінокислот, а молекулярна маса — 124 319. Цей білок належить до рецепторних тирозинкіназ, членів GDNF-родини лігандів (). RET знаходиться в позаклітинному просторі, девпливає на регуляцію сигнальних шляхів ERK, PI3K.

Ген 
Ген RET розташований на короткому плечі 10-ї хромосоми на позиції 11.2 (10q11.2), складається з 21 екзону. Різноманітні аномалії (транслокації (перестановки), мутації), що можуть виникати в RET, часто спостерігаються при медулярній та папілярній карциномах щитоподібної залози, феохромоцитомі та гіперплазії паращитоподібних залоз.

Роль RET під час розвитку організму 
Трансдукція сигналів RET відіграє важливу роль в нормальному розвитку нирки та ентеральної нервової системи, частини периферійної нервової системи, яка регулює діяльність гладенької мускулатури.

Див. також 
 Хромосома 10

Література

Примітки 

Протеїнкінази